Бельгард-сюр-Вальсерин () — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Департамент кантона — Эн. Входит в состав округа Нантюа. Население кантона на 2006 год составляло 17 936 человек.

Код кантона 0103. Всего в кантон Бельгард-сюр-Вальсерин входят 12 коммун, из них главной коммуной является Бельгард-сюр-Вальсерин.

Коммуны кантона 

 Виль — население 340 чел.
 Сюржу — население 73 чел.
 Сен-Жермен-де-Жу — население 496 чел.
 Плань — население 78 чел.
 Монтанж — население 330 чел.
 Лопиталь — население 56 чел.
 Энжу-Женисья — население 937 чел.
 Жирон — население 135 чел.
 Шатийон-ан-Мишай — население 2948 чел.
 Шанфромье — население 606 чел.
 Бийя — население 440 чел.

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 17 336 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Эн